Bollig ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Bollig (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Heike Bollig (* 1973), deutsche Künstlerin
 Hubert Bollig (1899–1986), deutscher anthroposophischer Pädagoge und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Johann Bollig (1821–1895), deutscher Jesuit und Orientalist
 Joseph Bollig (1906–1983), deutscher Politiker
 Marianne Bollig (* 1945), deutsche Sprinterin
 Michael Bollig (* 1961), deutscher Ethnologe
 Richard Bollig (1887–1964), Oberbürgermeister von Düren
 Sabine Bollig (* 1971), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Bolling